e² — двухдисковый альбом-сборник итальянского певца и композитора Эроса Рамаццотти, выпущенный в Европе и Латинской Америке 26 октября 2007 года. В издании были опубликованы лучшие песни Рамаццотти.

Об альбоме 
e² его четырнадцатый по счёту альбом (включая концертные и сборники), и его второй сборник лучших хитов после Eros 1997 года.

Первый сингл из альбома — «Non siamo soli» — представляет собой вокальный дуэт с латиноамериканским певцом Рики Мартином.

Список композиций

Диск первый 
Первый диск содержит четыре новые песни и четырнадцать ремастированных хитов.

Диск второй 
Второй диск состоит из семнадцати хитов, исполненных в дуэте с другими популярными исполнителями.

DVD 

DVD-издание было выпущено в Италии. На диске содержалось тринадцать избранных видеоклипов.

Позиции в чартах

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Эроса Рамаццотти

Поп-альбомы
Альбомы Италии
Сборники 2007 года
Двойные альбомы
Альбомы Эроса Рамазотти